La guarida del Gusano Blanco puede referirse a:

 La guarida del Gusano Blanco: novela de 1911 escrita por Bram Stoker.
 La guarida del Gusano Blanco: película de 1988 dirigida por Ken Russell basada libremente en la novela anterior.